Вильнюсская улица:
 Вильнюсская улица — улица в Москве.
 Вильнюсская улица — улица в Самаре.